Conde Étienne-Gilbert-Eugène de Sartiges de Sourniac (Gannat, Auvernia, 18 de enero de 1809-París, 5 de octubre de 1892), diplomático y cronista francés.

Biografía 

Su padre fue el vizconde Chrales-Eugène-Gabriel de Sartiges de Sourniac, miembro de la nobleza de Auvernia, que sirvió en la Armada Real y fue prefecto del Alto Loira. Su madre fue Françoise-Félicité de Barry de La Roche du Rozet, hija de un comandante de infantería.

En 1830, fue nombrado secretario de la legación francesa en Brasil, luego en Grecia y Constantinopla, hasta 1844. Durante su estancia en Sudamérica, en 1834, partió de Río de Janeiro pasando por Cabo de Hornos para recorrer el Perú, redescubriendo las ruinas incas de Choquequirao (las que descrebió en la Revue des deux mondes) , en Cusco, donde coincidió, en plena Guerra Civil, con Pancha Gamarra, la temeraria esposa del depuesto presidente Agustín Gamarra, de la que escribiría.

En 1835, encontrándose en Arequipa, donde conoció a la también francesa Flora Tristán, partió a Lima, siendo asaltado en el recorrido, junto al cónsul inglés Lord Edward Clinton y al coronel Wilson, por el célebre bandolero León Escobar, perdiendo, incluso, la ropa. De su estadía en Latinoamérica escribió Voyage dans les républiques de l’Amérique du sud (Viaje en las repúblicas de América del Sur) bajo el seudónimo de E.S. de Lavandais.

En 1844, fue designado encargado de negocios en Persia (Irán), puesto que ocupó hasta 1849. En 1851, fue nombrado ministro plenipotenciario en Estados Unidos, firmando, en 1859, el Tratado Jérez-Sartiges con el ministro nicaragüense Máximo Jerez Tellería. En 1852, se casó en Washington DC, con Anna Thorndike, con quien tuvo tres hijos.

Después de dejar Estados Unidos, en 1859, pasó a Europa como embajador ante el rey Guillermo III de los Países Bajos (1859), luego ante el rey Víctor Manuel II de Italia (1862) y, finalmente, ante el papa Pío IX en la Santa Sede (1864-1868), en reemplazo del príncipe Henri de La Tour d'Auvergne-Lauranguais. 

Fue elegido senador del Imperio Francés en agosto de 1868 y fue nombrado oficial de la Legión de Honor. Falleció en París, en 1892.

Publicaciones 

 Voyage dans les républiques de l’Amérique du sud (1851). Bajo el seudónimo de E.S. de Lavandais.
 República Peruana y Dos viajeros franceses en el Perú republicano. Escritos junto con el conde René-Louis-Marie-Adolphe de Botmiliau y editados en 1947 por Raúl Porras Barrenechea.
 Tratado Jérez y Sartiges. 1859

Enlaces externos

Árbol genealógico

Referencias 

 http://jeanalain.monfort.free.fr/15/Anonyme(genealogieDeSartiges.htm
 http://books.google.com.pe/books?id=dEYoAAAAYAAJ&pg=PA162&lpg=PA162&dq=etienne+gilbert+comte+de+sartiges&source=bl&ots=iHoyX-eONt&sig=HGCB7KIlUiR1R8ZaezvFMgO9mpc&hl=es-419&sa=X&ei=TI86UfihM4uE9QTS-ICYCA&ved=0CE4Q6AEwCQ#v=onepage&q=etienne%20gilbert%20comte%20de%20sartiges&f=false
http://travelyoung.wordpress.com/tag/eugene-de-sartiges/
 http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60E15F9355D15738DDDAF0894D8415B8285F0D3

Escritores de Francia del siglo XIX
Fallecidos en París